Spital steht für:
 Hospital
 Krankenhaus (insbesondere in Österreich und der Schweiz)
 Kriegsspital

Spital ist der Name folgender Ortschaften:
 Spital am Pyhrn, Gemeinde in Oberösterreich
 Spital am Semmering, Gemeinde in der Steiermark
 Spital (Gemeinde Michelhausen), Katastralgemeinde der Gemeinde Michelhausen in Niederösterreich 
 Spital (Gemeinde Weitra), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Spital (Gemeinde Schäffern), Ortschaft der Gemeinde Schäffern in der Steiermark

Spital ist der Name folgenden geografischen Objekts:
 Spital (SZ), Haupthügel in den Schwyzer Alpen

Spital ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Josef Spital (1925–2007), Bischof von Trier
 Oskar Spital-Frenking (* 1960), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer für Baudenkmalpflege

Siehe auch:

 Spittal
 Szpital